Посёлок санатория — топоним в России:

 Посёлок санатория «Агрия» — населённый пункт в Туаспинском районе Краснодарского края.
 Посёлок санатория «Черноморье» — населённый пункт в Туаспинском районе Краснодарского края.
 Посёлок санатория «Подмосковье» — населённый пункт в городском округе Домодедово Московской области.
 Посёлок санатория имени Герцена — посёлок в Одинцовском городском округе Московской области.
 Посёлок санатория «Мцыри» — посёлок в Солнечногорском районе Московской области.
 Посёлок санатория № 14 — бывший посёлок в Ленинском районе Московской области.
 Посёлок санатория «Озеро Белое» — посёлок в Шатурском муниципальном районе Московской области.
 Посёлок санатория — поселок в Урицком районе Орловской области.